El término Tinea puede referirse a Dermatofitosis. Es un conjunto de micosis zoonóticas superficiales que son infecciones por diferentes especies de hongos que se localizan en el epitelio o capa más externa de las mucosas, piel y anexos (uñas). Muchos de los hongos se encuentran en el suelo o en animales como perros y principalmente el grupo de dermatofitos causa tiñas o infecciones en piel, pelo o uñas.

Las micosis superficiales son muy frecuentes en países cálidos y húmedos, se pueden presentar también en animales domésticos y salvajes.

Etiología 
Este tipo de infecciones cutáneas puede estar producido por: 

 Hongos dermatofitos.
 Hongos levaduriformes.
 Hongos no dermatofitos oportunistas.

HONGOS DERMATOFITOS 
Hongos filamentosos que atacan la queratina. Su estructura es filamentosa formada por una red de hifas. Se reproducen de distinta forma según los géneros: unos lo hacen de forma asexuada, por medio de esporas y otros de forma sexuada. 

En la actualidad se conocen unas 250,000 especies de hongos en la naturaleza, aunque tan sólo se conocen unas 150 especies que puedan producir enfermedades en el ser humano. Las especies más importantes que causan patología son Microsporum canis, Trichophyton mentagrophytes, Trichophyton rubrum, Microsporum gypseum y Epidermophyton Floccosum.

LEVADURIFORMES 
Organismos unicelulares, se reproducen de forma asexuada. Las levaduras que causan infecciones en la piel con más frecuencia son:

 Candida: levadura oportunista (componente de la flora normal humana) más frecuente en las mujeres. Suelen producir infecciones ungueales.
 Malassezia: levadura lipofílica (forma parte de la flora normal de la piel y el cuero cabelludo) agente causal de la pitiriasis versicolor y de la desmatitis seborreica.

DERMATOFITOSIS 
También conocidas como tiñas. Son micosis causadas por dermatofitos (Trichophyton, Microsporum y Epidermophyton), como ya se ha mencionado, afectan la cabeza, cuerpo o las uñas. 

Las dermatofitosis se encuentran entre las 10 dermatosis más frecuentes. 
Tinea barbae, una dermatofitosis crónica propia de los hombres adultos que afecta a la cara y el cuello.
Tinea capitis, un término médico usado para una infección superficial del cuero cabelludo y del pelo causado por hongos dermatofitos.
Tinea corporis, una infección superficial de la piel en cualquier parte del cuerpo humano causado por hongos dermatofitos
Tinea cruris, una infección superficial de la piel que afecta la zona inguinal, incluyendo los genitales, región púbica y región perianal.
Tinea manuum, una dermatofitosis que afecta las plantas y palmas de las manos.
Tinea unguium, una infección superficial en las uñas causada por hongos.

Tratamiento 
El medicamento de elección para tiña capitis y de la barba es la Terbinafina. Una alternativa farmacológica es el Itraconazol.

El fármaco de elección en tiña corporis y cruris es la Terbinafina crema, aplicación tópica. La alternativa farmacológica son los tópicos de Miconazol, Clotrimazol o Ketoconazol. 

El fármaco de elección en tiña pedis y manum es la Terbinafina crema en aplicación tópica. La alternativa farmacológica son los tópicos de Miconazol, Clotrimazol o Ketoconazol. 

Para onicomicosis por dermatofitos es fármaco de elección es la Terbinafina. Los fármacos alternativos por hongos dermatofitos son el Itraconazol y Fluconazol. Para hongos no dermatofitos (levaduras) es el Itraconazol o Terbinafina.

Prevención 

 Uso de calzado y uniformes acorde a actividad y clima, evitando humedad corporal, traumatismos, maceraciones y oclusión de manos y pies.
 Evitar zapatos cerrados de plástico. 
 No compartir artículos personales (peine y/o cepillo, toallas, ropa, corta-uña,zapatos).
 Control adecuado de enfermedades de base (diabetes, inmunocompromiso, ictiosis, etc).

Referencias 

 «Diagnóstico y Tratamiento de Tiña y Onicomicosis en el Primer Nivel de Atención». Guía de Práctica Clínica GPC. 2009. Consultado el 03-06-2020.

 TIÑAS. https://accessmedicina.mhmedical.com/content.aspx?bookid=1538&sectionid=102306845